Původně svahilským slovem safari jsou označovány různé pojmy:

safari (lov) – způsob lovu zvěře v Africe
safari park – typ zoologické zahrady s velkým volným výběhem pro více druhů zvířat
safari (oděv) – typ loveckého odění ve žlutozelených barvách
Safari (webový prohlížeč) – webový prohlížeč společnosti Apple

Příjmení
Behrang Safari (* 1985) – švédský fotbalista íránského původu
Kaua Safari (* 1987) – švýcarský fotbalista

Dopravní prostředky 

 Safari Helicopter – americký vrtulník

Externí odkazy